Craspedochiton är ett släkte av blötdjur. Craspedochiton ingår i familjen Acanthochitonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Craspedochiton